Bahía San Gregorio kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Bahía San Gregorio (vik i Argentina), Chubut,

Chile 

 Bahía San Gregorio (vik i Chile), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar